Der FSV Braunfels ist ein 1918 gegründeter Fußballverein aus dem hessischen Braunfels.

Die bislang größten Erfolge des Vereins waren drei Jahre Zugehörigkeit zur Oberliga Hessen in den Spielzeiten 1999/00, 2003/04 und 2006/07, als man jedoch jeweils wieder direkt abstieg.

Die Saison 2011/12 der Verbandsliga Mitte konnte der FSV Braunfels auf dem ersten Tabellenplatz beenden, was den erneuten Aufstieg in die Fußball-Hessenliga bedeutet.

Platzierungen

Stadion 
Der FSV Braunfels trägt seine Heimspiele im Stadion Schlossblick aus. Das Stadion verfügt über 5.000 Plätze, davon rund 500 Sitzplätze auf einer kleinen Tribüne.

Trainer 
  Matthias Hagner (2012–2013)

Spieler 
  Harald Preuß (2003–2004) Spieler, (2005–2009) Spielertrainer

Weblinks 
 Website des Vereins

Braunfels, Fsv
Braunfels, Fsv
Braunfels, Fsv
Fsv